Братовщина — название населённых пунктов.

Россия 
 Братовщина — село в Калтасинском районе Башкортостана.
 Братовщина — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Братовщина — село в Пушкинском районе Московской области.

См. также 
 Братовец
 Братово
 Братск (значения)
 Братский
 Братское